Нижче наведено список населених пунктів Монтанської області, Болгарія.

Примітки 

Монтанська область